Gunnar Bolander kan syfta på:

 Gunnar Bolander (1889-1964), svensk diskuskastare
 Gunnar Samuel Bolander (1889-1973), frälsningsofficer och psalmförfattare
 Gunnar Bolander (1886-1955), svensk handelsexpert